Законодательное собрание Восточно-Капской провинции (, ,) — законодательный орган Восточно-Капской провинции ЮАР.

Полномочия и обязанности

Законодательное собрание следит за работой правительства провинции и принимает законы в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией ЮАР в областях, таких как образование (кроме высшего), здравоохранение, сельское хозяйство, экология и защита окружающей среды и жилищная политика в пределах провинции.

Депутаты Законодательного собрания избирают Премьер-министра провинции и увольняют его в случае необходимости, выразив вотум недоверия. Также Законодательное собрание может уволить любого из членов правительства провинции. Также депутаты избирают членов Национального совета провинций от Восточно-Капской провинции, распределяя их пропорционально количеству мест, которые каждая партия занимает в Собрании.

Выборы

Законодательное собрание Восточно-Капской провинции состоит из 63 членов, избираемых по пропорциональной системе по т.н. «закрытым спискам». Это означает, что избиратель голосует за определенную партию и места в Законодательном собрании распределяются между партиями пропорционально количеству полученных голосов. Затем места распределяются между избранными депутатами в соответствии со списками, составленными до выборов.

Законодательное собрание избирается на пятилетний срок, но может быть распущено досрочно. Это происходит в случае если большинство депутатов проголосуют за самороспуск, а с момента выборов прошло не менее 3 лет, или же если пост Премьер-министра провинции становится вакантным, и депутаты не могут избрать нового в течение 90 дней. Выборы в Законодательное собрание Восточно-Капской провинции и выборы в национальный парламент ЮАР проходят в один день.

Спикеры

Восточно-Капская провинция
Законодательные собрания провинций Южно-Африканской республики